Złomisty Wierch (1224 i 1215 m) – dwuwierzchołkowy masyw górski położony w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej w Beskidzie Sądeckim, między Wielką Przehybą (1191 m) a Bukowiną (1206 m). Kulminacje oddalone są od siebie o ok. 650 m i noszą nazwy odpowiednio Złomisty Wierch Północny (1215 m) oraz Złomisty Wierch Południowy (1224 m). Od wierzchołka północnego odchodzi w północno-wschodnim kierunku krótki boczny grzbiet kończący się Konieczną Górą (990 m). Grzbiet ten oddziela dolinę potoku Szczecina od doliny Potoku Średniego i znajduje się na nim Hala Konieczna. Od południowo-zachodniej strony stoki obydwu wierzchołków Złomistego Wierchu opadają do górnej części doliny Starego Potoku.

Nitribitt i Hetper w przewodniku z 1929 podają dla niższego, północnego szczytu nazwę Złamany Wierch. Prawdopodobnie pochodzi ona od tego, że na szczycie tym główny grzbiet zakręca. Wyższy, południowy szczyt nie miał nazwy, widocznie okoliczna ludność nie miała potrzeby nazywania go. Ponieważ jednak jest to drugi co do wysokości szczyt Beskidu Sądeckiego, na mapach wprowadzono więc nazwę dla obydwu wierzchołków rozróżniając je na południowy i północny.

Dawniej spod południowego wierzchołka prowadził zielony szlak turystyczny na Halę Konieczną. Obecnie trasą tą prowadzi szlak narciarski z Rytra na Przehybę. Złomisty Wierch porasta las, ale w wyniku wiatrołomów z wiodącego nim szlaku turystycznego rozciągają się obecnie szerokie panoramy widokowe.

Szlaki turystyczne 
  pieszy Główny Szlak Beskidzki Rytro – Niemcowa – Radziejowa – Przehyba – Krościenko
  narciarski czerwony Przehyba – Rytro

Przypisy 

Szczyty Beskidu Sądeckiego
Pasmo Radziejowej